Tomaschek est un nom de famille germanique ; d'origine slave, c'est la germanisation du nom tchèque Tomášek. Il est notamment porté par :
  (1828–1878), historien de la littérature autrichien ;
 Róbert Tomaschek (né en 1972), joueur de football slovaque ;
  (1895–1966), physicien allemand ;
 Wilhelm Tomaschek (1841–1901), géographe et orientaliste tchèquo-autrichien.

Homonymie de patronyme germanique

de:Tomaschek
en:Tomaschek